

События

Римская республика 
 Консулы: Гай Марий (в 6-й раз, плебей) и Луций Валерий Флакк (патриций); преторы: Гай Сервилий Главция, Гней Корнелий Лентул, Луций Корнелий Долабелла, Луций Лициний Мурена, Публий Лициний Красс и Тремеллий (Скрофа); пропретор: Тит Дидий (в Македонии); народный трибун: Луций Аппулей Сатурнин; монетные триумвиры: Авл Манлий Сергиан, Гай Фунданий, Марк Порций, Марк Сервилий и Публий Сервилий Рулл.
 Проконсул Сицилии Маний Аквилий окончательно подавляет восстание рабов. Сенат предоставляет ему овацию.
 Аграрный закон Сатурнина о наделении землёй ветеранов Мария. Введение закона вызывает беспорядки в Риме. Отказавшийся поклясться выполнять этот закон Квинт Цецилий Метелл Нумидийский изгнан из Рима.
 Декабрь — Сатурнин и Главция обвинены в организации убийства кандидата на должность консула Гая Меммия. Сенат объявляет чрезвычайное положение. Столкновения в Риме заканчиваются убийством Сатурнина и Главции в Храме Сатурна.

Приблизительные даты 
 Ок. 100 — кельты заселили остров Англси, который стал центром друидизма.
 Ок. 100 — плавание Эвдокса из Кизика. Он исследовал Аравийское море и берег Африки.
 Сыма Цянь создаёт свой труд Ши цзи по истории Китая.

Родились 
 13 июля — Гай Юлий Цезарь, полководец, «пожизненный диктатор» (по другой версии, род. в 102 до н. э.);
 Тит Лабиен (ум. 17 марта 45 до н. э.), народный трибун 63 года до н. э., легат предыдущего в Галльскую войну (58—50 до н. э.);
 Корнелий Непот — римский историк;
 100, ок. — Луций Пинарий Натта (ум. 56 до н. э.), понтифик в 58—56 до н. э., осуществивший по просьбе Клодия дедикацию дома Цицерона.

Скончались 
 Луций Аппулей Сатурнин — народный трибун.
 Гай Сервилий Главция — римский политический деятель.
 Корнелия — мать Гракхов.
 Феодосий Триполийский — древнегреческий математик (дата приблизительна).

См. также

Примечания